Речка () — река в Яворовском и Львовском районах Львовской области Украины. Правый приток реки Мощанка (бассейн Вислы).

Длина реки 13 км, площадь бассейна 25 км². Русло слабоизвилистое, в нижнем течении выпрямленное. Пойма в низовьях широкая, поросшая луговой растительностью.

Берёт начало в лесном массиве между холмами Расточья западнее села Каменная Гора. Течёт преимущественно на северо-восток в пределах Надбужанской котловины. Впадает в Мощанку между селами Помлынов и Мощана.

На реке расположены сёла Замок и Погариско.

Литература 
 
 

Бассейн Раты
Реки Яворовского района
Реки Львовского района